Lech Kaczyński – (18 giugno 1949-10 aprile 2010) – politico polacco
Jarosław Kaczyński – (18 giugno 1949) – politico polacco
Theodore Kaczynski – (22 maggio 1942) – terrorista e matematico statunitense